Bruce kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Bruce (Mississippi)
Bruce (South Dakota)
Bruce (Wisconsin)
Bruce (Jaws), de mechanische haai die een hoofdrol 'speelt' in de film Jaws